A Wife's Devotion – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Wife's Devotion – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Rose Film Company
Amore senza stima (titolo inglese: A Wife's Devotion) – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Società Italiana Cines